A 2010-es GP2-szezon a sorozat hatodik idénye volt. Az előző szezont követően öt pilóta: Nico Hülkenberg, Vitalij Petrov, Lucas di Grassi, Kobajasi Kamui és Karun Chandhok a Formula–1-be távoztak.

A szezon vége előtt két futammal bebiztosította bajnoki címét a Rapax venezuelai pilótája, Pastor Maldonado.

Csapatok, versenyzők

Tesztek

Versenyek és győztesek

A bajnokság állása

Csapatok

Előzetes versenynaptár 

A 2010-es szezonban a versenyek egy kivételével mind 2010-es Formula–1 világbajnokság európai versenyeinek betétfutamai voltak. Azonban 2010. május 28-án GP2 Sorozat főszervezője, Bruno Michel bejelentette, hogy a portimaoi Portugál GP-t törölték a versenynaptárból. Indoklása szerint "a pálya igazgatósága nem teljesítette maradéktalanul a szerződésben foglalt kötelezettségeit. "

Források

További információk 

 A GP2 hivatalos weboldala

 
GP2 szezonok